«Башни-близнецы» (, в переводе — Всемирный торговый центр) — кинофильм Оливера Стоуна о событиях 11 сентября 2001 года.

Сюжет 
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе нескольких офицеров полиции портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси во время событий 11 сентября 2001 года. Группа полицейских,  узнав о столкновении самолётов со зданиями Всемирного торгового центра, отправилась на спасение граждан, находившихся в башнях центра, и оказалась в одном из зданий во время его обрушения. Лишь двое из полицейских, Джон МакЛаглин (Николас Кейдж) и Уилл Химено (Майкл Пенья), остались в живых. Они стали одними из последних, спасённых из-под обломков.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Оливер Стоун
 Продюсеры: Мориц Борман, Майкл Шэмберг, Стейси Шер, Дебра Хилл
 Сценаристы: Андреа Берлофф
 Композитор: Крэйг Армстронг
 Оператор: Симус МакГарви
 Монтаж: Дэвид Бреннер, Джули Монро

Награды 
 2006 — награда Свобода выражения (Freedom of Expression Award) от Национального совета кинокритиков США

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 2006 года
Фильмы-катастрофы США
Исторические фильмы о 2000-х годах
Фильмы Оливера Стоуна
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы о террористическом акте 11 сентября 2001 года
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы о полицейских
Докудрамы